Dasybranchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1850. Dasybranchus ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Dasybranchus